Paine puede referirse a:
Paine: comuna chilena, ubicada en la provincia de Maipo, en la Región Metropolitana de Santiago.
Rosendo Paine personaje de ficción de la novela Umbral de Juan Emar, nombrado así de acuerdo a la costumbre del autor de apellidar a sus personajes con toponímias chilenas.
Thomas Paine pensador político, revolucionario, ilustrado y liberal británico.
Torres del Paine, que a su vez puede referirse a:
Torres del Paine, conjunto de montañas ubicadas en el sur de Chile.
Torres del Paine, comuna ubicada en la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Parque nacional Torres del Paine, parque nacional ubicado en la comuna homónima y en el que se ubican las montañas del mismo nombre.

Hidrografía 

 Estero Paine, un curso de agua en la Región Metropolitana, Chile;
 Río Paine, un curso de agua en la cuenca del río Serrano, del parque nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, Chile.
 Río Paine (Canal Picton), un curso de agua que desemboca en el canal Picton de la Región de Magallanes, Chile.

Abreviaturas científicas de botánicos y zoólogos 
 F.S.Paine - Frederick Sylvanus Paine 1883-
 Paine - John Alsop Paine 1840-1912
 Paine - Robert T. Paine (1945-)
 M.J.H.Paine - M.J.H. Paine
 R.T.Paine - Robert T. Paine fl. 1986
 R.Paine - Roland Paine fl. 1977
 S.G.Paine - Sydney Gross Paine 1881-1937
 Killip - Ellsworth Paine Killip 1890-1968, estadounidense, que nombró cerca de 150 especies.